

Toponyme français 
 lieu-dit de la commune de Pontivy

Patronyme 
Nom de famille, présent en Italie, France et Brésil.
 Alexi Stival dit Cuca, footballeur brésilien ;
 Giulio Stival (1902-1953), acteur italien.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme